«Счастливый случай» может означать:

 Счастливый случай — американская комедия 1994 года.
 Счастливый случай — песня из репертуара ансамбля «Верасы».
 Счастливый случай — советская и российская семейная телевикторина.
 Счастливый случай — фильм Вуди Аллена.